Зрновці (община) — адміністративна община в Македонії.
 Зрновці — село в Македонії.